Кампо Парада има више значења:

 Кампо Парада, Блоке 214 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Парада, Коста Рика (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику